Woodlawn Park (Kentucky)
Woodlawn Park (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos